McNab o McNabb puede hacer referencia a:

Personas
 Andy McNab, militar británico devenido en novelista;
 Mercedes McNab, actriz canadiense;
 William McNab botánico, horticultor y curador escocés;

Topónimos
 McNab (Arkansas) en Estados Unidos.